Андрей Викторович Зибарев — доктор химических наук, профессор.

Биография 
Родился в 1952 году в семье Зибарева Виктора Андреевича, (впоследствии доктора исторических наук, профессора) и Серебряковой Музы Павловны, (впоследствии заслуженного работника культуры РСФСР). В 1975 году окончил с отличием химический факультет ТГУ. В 1981 году защитил диссертацию на степень кандидата химических наук, с 1996 года — доктор химических наук. В настоящее время возглавляет Лабораторию гетероциклических соединений Новосибирского института органической химии СО РАН. С 2003 года читает лекции по курсу физической органической химии на кафедре химической физики Новосибирского государственного университета. Научные интересы связаны с исследованиями в области гетероатомной химии. А. В. Зибарев является автором свыше 90 статей и обзоров, неоднократно приглашался для проведения совместных исследований в университеты Германии, является руководителем проектов, поддерживаемых российскими и международными грантами.

Брат — П. В. Зибарев (1955—2012) — доктор технических наук, профессор, работал в Томском государственном архитектурно-строительном университете.

Ссылки 
 Профиль А. В. Зибарева на сайте Карта российской науки
 Профиль А. В. Зибарева на сайте НГУ 

Доктора химических наук